Richelmy ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Richelmy (1850–1923), italienischer Kardinal
 Lorenzo Richelmy (* 1990), italienischer Filmschauspieler
 Vittorio Richelmy (* 1941), italienischer Schauspieler